— японский футболист, выступающий за клуб «Урава Ред Даймондс».

Карьера

Клубная 
Во взрослом футболе дебютировал в 2010 году за команду «Касива Рейсол», где провёл два сезона, приняв участие в 51-м матче чемпионата. Большинство времени, проведённого в составе «Касива Рейсол», был основным защитником команды.

К составу немецкого клуба «Ганновер 96» Сакаи присоединился в 2012 году. 31 августа 2012 года он дебютировал за «Ганновер 96» во втором матче квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА и забил один из голов в ворота «Шлёнск Вроцлав». 23 сентября 2012 года он дебютировал в Бундеслиге в матче против «Хоффенхайма».

23 июня 2016 года на правах свободного агента перешёл из «Ганновера» в «Марсель».

10 июня 2021 года перешёл из «Марселя» в «Урава Ред Даймондс» за 1,5 млн евро.

Сборная 
С 2011 по 2012 года привлекался в состав молодёжной сборной Японии. На молодёжном уровне сыграл в 14-ти официальных матчах, забив два гола.

В 2012 году дебютировал за национальную сборную Японии. 16 ноября 2018 года забил дебютный гол за сборную, в ворота Венесуэлы.

В составе сборной был участником розыгрыша Кубка конфедераций 2013 в Бразилии.

Был включён в состав олимпийской сборной на Олимпиаду 2020.

Был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Статистика

Клубная

Национальная

Награды

Клубные 
 Касива Рейсол
 Джей-лига 1: 2011
 Джей-лига 2: 2010
 Суперкубок Японии: 2012

Индивидуальные 
 Лучший новичок Джей-лиги: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»